Hackman är ett ursprungligen tyskt efternamn, som finns i flera länder, i Norden främst i Finland. Det har också givit namn till ett finländskt företag och varumärke för husgeråd.

I maj 2016 var 125 personer bosatta i Finland och 39 i Sverige med efternamnet Hackman.

Personer med efternamnet Hackman

 Alfred Hackman (1864–1942), finländsk arkeolog och professor
 Gene Hackman (född 1930), amerikansk skådespelare
 Henry Hackman (1876–1950), finländsk företagsledare
 Johan Fredrik Hackman den yngre (1801–1879), finländsk affärsman, kommerseråd och adelsman
 Johan Friedrich Hackman (1755–1807),finländsk köpman
 Marie Hackman (1776–1865), finländsk företagare
 Oskar Hackman (1868–1922), finländsk folklorist
 Victor Hackman (1866–1941), finländsk geolog
 Walter Hackman (1916–2001), finländsk zoolog
 Wilhelm Hackman (1842–1925),  finländsk affärsman

Källor

Efternamn